Tadeusz Czarnecki (mistrz szachowy)
 Tadeusz Czarnecki (artysta)